Mesterskabsserien 1933-34 var den 21. sæson om Danmarksmesterskabet i fodbold for herrer organiseret af DBU. Mesterskabet blev for femte gang vundet af B 93. 
B 1903 blev for andet år i træk nummer to og kunne have vundet mesterskabet ved at skaffe et point i holdets sidste kamp mod KB. B 1903 tabte imidlertid 2-5, så B 93 vandt titlen på bedre målkvotient. De forsvarende mestre BK Frem tabte i første runde sensationelt 3-4 til AaB. Nederlaget blev kostbart, idet Frem sluttede blot et point efter B 93. .  Skovshoved IF rykkede ned efter blot en enkelt sæson og blev erstattet af Helsingør IF, der slog AFC i kvalifikationen til Mesterskabsserien.

Mesterskabsserien 

Oprykker:  Helsingør IF

Kilder 

Fodboldturneringer i Danmark